Аллсвенскан 1984 — 60-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1984 року розпочався 14 квітня й завершився 3 листопада.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Підсумкова таблиця першого етапу

Результати матчів

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ІК Браге — Мальме ФФ 1:0, 2:2
 ІФК Норрчепінг — AIK 1:0, 1:2
 Кальмар ФФ — Гаммарбю ІФ 3:2, 0:3
 Гальмстад БК — ІФК Гетеборг 0:0, 1:2

Півфінали 
 ІФК Норрчепінг — Гаммарбю ІФ 0:0, 0:0 по пен. 5:4
 ІК Браге — ІФК Гетеборг 1:5, 2:2

Фінал 
 ІФК Норрчепінг — ІФК Гетеборг 1:5, 0:2

Найкращі бомбардири

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1984 у шведському спорті